Piotr Firlej z Dąbrowicy (zm. 1499) – sędzia i pisarz ziemski lubelski
 Piotr Firlej (zm. 1553) –  wojewoda ruski, lubelski
 Piotr Firlej (zm. 1619) – wojewoda lubelski
 Piotr Firlej (zm. 1650) – kasztelan kamieniecki